Woycke ist der Familienname folgender Personen: 

 Emely (Emmy) Woycke Drechsler, siehe Emmy Drechsler Hamilton (1850- nach 1890), englische Geigerin und Musikpädagogin
 Eugen Adalbert Woycke (1843-nach 1909), deutscher Pianist, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Woyke
 Woike